Атенко има више значења:

 Атенко (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Атенко, Тлакилпа (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Општина Атенко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Атенко (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атенко (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атенко (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Атенко (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Атенко (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Атенко, Некуентилпа (Закателко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Атенко (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику